Toldt ist der Familienname folgender Personen: